L'Éclaireur – film del 1907 diretto da Louis Feuillade
 L'Éclaireur – film del 2006 diretto da Djibril Glissant